Торп () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 60 км на південний схід від Діжона, 75 км на північний схід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 175 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 381,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Торп на сайті французького Національного інституту географії
 Торп на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Торп на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Торп на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Торп на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара